

Рекорды

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Лос-Анджелес, Олимпийский стадион, 05.08.1984—06.08.1984

 Квалификационные соревнования Лос-Анджелес, Олимпийский стадион, 05.08.1984

34 участников разбиты на 2 группы по 17 человек. В финал выходят 12 лучших плюс все, выполнившие квалификационный норматив 7,90 м.

Финал 
'''Лос-Анджелес, Олимпийский стадион, 06.08.1984

См. также 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1984

Примечания 

Прыжки в длину на Олимпийских играх